Hohenfurth ist der Name von:

 Hohenfurt, Wüstung bei Löbnitz (Sachsen)
 deutscher Name der Stadt Vyšší Brod in Tschechien